LITERATURA:

 Antoni de Capmany de Montpalau i de Surís (1742-1813), historiador, filòleg i polític.
 Narcís Campmany i Pahissa (Barcelona, 1837 - 1886), dramaturg i llibretista de sarsueles.
 Antoni de Paula Capmany i Borri (1858-1912), empresari, catalanista, mecenes i fundador del diari Lo Catalanista.
 Aureli Capmany i Farrés (1868-1954), folklorista.
 Ricard de Capmany i Roura (1873 - ?), pintor i decorador modernista.
 Ramon de Capmany i de Montaner (1899- 1992), pintor i gravador.
 Montserrat Campmany i Cortés (Barcelona, 1901 - Buenos Aires, 1995), pianista, cantant, pedagoga i compositora.
 Maria Aurèlia Capmany i Farnés (Barcelona, 1918-1991), novel·lista, autora de teatre i assagista.

GEOGRAFIA:

 Campmany, municipi català de la comarca de l'Alt Empordà.